El Magway Football Club (birmà မကွေး ဘောလုံး အသင်း) és un club de futbol birmà de la ciutat de Yangon.

Palmarès 
 sense títols destacats

Referències

Enllaços externs 
 First Eleven Journal 
 Soccer Myanmar 
 Web oficial

Clubs de futbol de Myanmar